Микулић (Гајица: Mikulić) је хрватско презиме. Може се односи на:

 Бранко Микулић (1928–1994), друштвено-политички радник СФР Југославије и СР Босне и Херцеговине
 Дражен Микулић (рођ. 1964), хрватски позоришни, телевизијски и филмски глумац
 Маријана Микулић (рођ. 1981), хрватска глумица
 Невенка Микулић (1905–1981), југословенска и српска филмска и позоришна глумица

Референце 

Хрватска презимена